Trudeau este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Justin Trudeau (n. 1971), politician canadian
 Pierre Trudeau (1919-2000), politician canadian